John Norton (5e baron Grantley) (1855–1943), Brits edelman, politicus en muntenverzamelaar
John Norton (architect)
John Norton (atleet), Olympisch medaillewinnaar
John Norton (waterpolo)
John Norton (opperhoofd), opperhoofd van de Mohawks
John Norton (puritein), een van de eerste auteurs in de Verenigde Staten
John Norton (dominee), oprichter van de Old Ship Church in Hingham, Massachusetts, en overgrootvader van Abigail Adams
John Nathaniel Norton (1878–1960),  volksvertegenwoordiger voor Nebraska
John Norton (journalist) (1858–1916), journalist en politicus
John Pitkin Norton (1822–1852), Amerikaans docent, landbouwkundig chemicus en auteur
John W. Norton (1876–1934), muurschilder uit Illinois

Zie ook
Jack Norton